Szent ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Szent-Györgyi (1893–1986), ungarischer Biochemiker
 Anna von Szent-Ivanyi (1797–1889), pfälzische Adelige und Weingutsbesitzerin
 Tamás Szent-Iványi (1920–1991), ungarischer Veterinärmediziner

Siehe auch:
 Sent
 Cent